

Джулюниця () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Лясковець.
 Джулюниця () — село в Русенській області. Входить до складу общини Ценово.